La province de Jaén en Espagne.
 La province de Jaén au Pérou.

Voir aussi